Tianeti (gemeente), een gemeente in de regio Mtscheta-Mtianeti in Georgië.
 Tianeti (plaats), het bestuurlijk centrum van deze gemeente.